Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1976